Eine Medarduskirche ist eine dem hl. Medardus gewidmete Kirche oder Kapelle.
Den Namen des hl. Medardus, dessen kirchlicher Gedenktag der 8. Juni ist, tragen die Kirchen:

in Deutschland:
 Medarduskirche (Ostdorf) in Balingen-Ostdorf, Baden-Württemberg
 Medarduskirche (Bendorf), Rheinland-Pfalz
 St. Medardus (Bergheim-Auenheim), Nordrhein-Westfalen
 St. Medardus (Esch) in Esch (bei Gerolstein), Rheinland-Pfalz
 Pfarrkirche St. Joseph und Medardus in Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen
 St. Medardus (Mutterstadt), Rheinland-Pfalz
 St. Medardus (Neuforweiler), Saarland
 St. Medardus (Nörvenich), Nordrhein-Westfalen
 St. Medardus (Wißkirchen), Nordrhein-Westfalen

in Frankreich:
 St-Médard (Andilly), Département Val-d’Oise
 St-Médard (Bœrsch), Département Bas-Rhin 
 St-Médard (Brunoy), Département Essonne
 St-Médard (Croix-Moligneaux), Département Somme
 Saint-Médard in Paris
 St-Médard (Saint-Marc-le-Blanc), Département Ille-et-Vilaine
 St. Medard (Ruine), Soissons, Département Aisne
 Priorat St-Médard mit Ruine der Kirche, Saint-Médard (Département Deux-Sèvres)

in Südtirol:
 St. Medardus (Tarsch) in Tarsch bei Latsch

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)